Bernard Lyot (1897-1952) – francuski astronom
 Lyot – krater na Księżycu
 Lyot – krater na Marsie
 (2452) Lyot – planetoida
 Bernard Lyot Telescope – największy francuski teleskop znajdujący się w obserwatorium astronomicznym na szczycie Pic du Midi de Bigorre

Zobacz też